Вѝтолд Ташѝцки () е полски езиковед, литературен историк, полонист, славист, професор, основоположник на полската историческа диалектология, специалист в областта на историята на полския език, културата на речта и славянската ономастика. Преподавател в Ягелонския и Лвовския университети, член на Полската академия на знанията и Полската академия на науките, носител на Командорски кръст на Ордена на Възраждане на Полша.

Трудове 
 Polskie nazwy osobowe (1924)
 Językoznawstwo polskie w latach 1915 – 1930 (1931)
 Językoznawstwo polskie w latach 1915 – 1930. ч. 2. „Onomastyka“ (1932)
 Apostołowie Słowian św. Cyryl i Metody (1933)
 Nasza mowa ojczysta (1933)
 Gwary ludu polskiego (1934)
 Zasady pisowni polskiej i interpunkcji ze słownikiem ortograficznym (1936) – в съавторство със Станислав Йодловски
 Patronimiczne nazwy miejscowe na Mazowszu (1947)
 Jak kobieta w niewiastę się przeobraziła (1948)
 Nazwy wrocławskich dzielnic i przedmieści (1948)
 Dotychczasowy stan badań nad pobytem drużyn germańskich na ziemiach polskich w świetle toponomastyki (1951)
 Język ludowy w „Krakowiakach i Góralach“ W. Bogusławskiego (1951)
 Kultura językowa polskiego Renesansu (1953)
 Odmiana rzeczowników typu: sędzia, sędziego… w perspektywie historycznej (1964)
 Historia języka polskiego (1965)

Бележки 

Полски езиковеди
Полски литературни историци
Полски полонисти
Полски слависти
Полски диалектолози
Полски ономасти
Възпитаници на Ягелонския университет
Преподаватели в Ягелонския университет
Преподаватели във Вилнюския университет
Преподаватели в Университет „Николай Коперник“
Преподаватели във Вроцлавския университет
Преподаватели в Лвовския университет
Членове на Полската академия на знанията
Действителни членове на ПАН
Членове на Полското лингвистично дружество
Носители на Ордена на Възраждане на Полша
Доктор хонорис кауза на Силезийския университет
Лвовци
Починали в Краков
Погребани на Салваторското гробище